Родзянки () — дворянский род.

Известные представители:
 Родзянко, Аделаида Алексеевна (более известна как Зубова; 1830—1893) — директор Киевского института благородных девиц, писательница (псевдоним Тальцева).
 Родзянко, Александр Павлович (1879—1970) — генерал-лейтенант (1919), один из руководителей Белого движения на Северо-Западе России.
 Родзянко, Алексей Валерианович (1876—1944) — Калишский и Ломжинский вице-губернатор.
 Родзянко Алексей (Алексис) Олегович (род. 1951) — президент Американской Торговой Палаты в России.
 Родзянко, Аркадий Гаврилович (ок. 1793—1846) — русскоязычный поэт, помещик, отставной капитан.
 
 Родзянко, Екатерина Владимировна (урождённая: Квашнина-Самарина; 1794—1877) — начальница Екатерининского института (1839—1877).
 Родзянко, Леонид Петрович (1876— ?) — российский полковник, киевский предприниматель, конезаводчик.
 Родзянко, Михаил Владимирович (1859—1924) — русский политик и государственный деятель, председатель Государственной думы Российской империи III и IV созывов (1911—1917), один из лидеров Февральской революции.
 
 
 Родзянко, Семён Емельянович (1782—1808?) — русский поэт, член Дружеского литературного общества.
 Родзянко, Сергей Николаевич (1878—1949) — русский общественный деятель и политик, член Государственной думы от Екатеринославской губернии.